Вячесла́в Фоми́н:
 Фомин, Вячеслав Васильевич (род. 1957) — российский историк, антинорманист.
 Фомин, Вячеслав Викторович (род. 1969) — российский футболист, полузащитник.